Ruth steht für:

 Ruth (Name) (Rut), weiblicher Vorname und Familienname
 Ruth (Musikpreis), deutscher Weltmusikpreis
 Ruth (Mondkrater), Einschlagkrater auf dem Mond
 Ruth (Oratorium), Oratorium von Otto Goldschmidt (1870)
 (798) Ruth, Asteroid
 Ruth-Gletscher, Gletscher in Alaska
 Ruth Ridge, Gebirgskamm im Grahamland, Antarktika
 Mount Ruth, Berg in der Ross Dependency, Antarktika
 Babe Ruth (Band), US-amerikanische Band
 Buch Rut, Buch der christlichen Bibel und des jüdischen Tanach 
 Ruth Automobile Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller

Orte:

 Ruth (Cologny), Ortsteil von Cologny, Kanton Genf, Schweiz

Orte in den Vereinigten Staaten:

 Ruth (Nevada) im White Pine County
 Ruth (Alabama)
 Ruth (Arkansas)
 Ruth (Kalifornien)
 Ruth (Kentucky)
 Ruth (Louisiana)
 Ruth (Michigan)
 Ruth (Mississippi)
 Ruth (North Carolina)
 Ruth (Virginia)
 Ruth (Washington)
 Ruth (West Virginia)

Siehe auch:

 Lake Ruth
 Rut
 Root
 Rud